Seriphos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stenón Serífou, sund, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Serifos, kommunhuvudort, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Seriphos (ö)

Robotskapade Greklandförgreningar